M&M's Fan Appreciation 400 är ett stockcarlopp ingående i Nascar Cup Series som körs över 130 varv (350 miles, 563,270 km) på triovalbanan Pocono Raceway i Long Pond i Pennsylvania i USA. Loppet har körts årligen sedan 1971 och var från början 500 miles långt men kortades 2012 till 400 miles samt 2020 till 250 miles. Pocono 350 är ett av två Nascar Cup-lopp som årligen körs på banan, det andra är Pocono Organics CBD 325 och körs dagen innan.

Tidigare namn 
 Pennsylvania 500 (1971–1972, 1974, 1997–2007)
 Acme 500 (1973)
 Purolator 500 (1974–1976)
 Coca-Cola 500 (1977–1980)
 Mountain Dew 500 (1981–1982)
 Like Cola 500 (1983–1984)
 Summer 500 (1985–1987)
 AC Spark Plug 500 (1988–1990)
 Miller Genuine Draft 500 (1991–1995)
 Miller 500 (1996)
 Sunoco Red Cross Pennsylvania 500 (2008–2010)
 Good Sam RV Insurance 500 (2011)
 Pennsylvania 400 (2012, 2016)
 Gobowling.com 400 (2013–2014)
 Windows 10 400 (2015)
 Overton's 400 (2017)
 Gander Outdoors 400 (2018)
 Gander RV 400 (2019)
 Pocono 350 (2020)
 Explore the Pocono Mountains 350 (2021)

Tidigare vinnare 

  – Loppet kortat på grund av dåligt väder.
  – Loppet framskjutet från söndag till måndag på grund av regn.
  – Loppet kortat på grund av inkommande regn samt mörker på oupplyst bana, det efter att loppet rödflaggats två gånger.
  – Loppet förlängt enligt Nascar:s regel om att ett lopp inte kan avgöras bakom säkerhetsbilen.

Förare med flera segrar

Team med flera segrar

Konstruktörer efter antal segrar

Referenser

Noter

Övriga källor 
 

Motorsportevenemang i USA
NASCAR-tävlingar
Sport i Pennsylvania